Zaur Umarowicz Sadajew, ros. Заур Умарович Садаев; (ur. 6 listopada 1989 w Szali) – rosyjski piłkarz czeczeńskiego pochodzenia występujący na pozycji napastnika w tureckim klubie MKE Ankaragücü. W swojej karierze reprezentował także barwy Beitaru Jerozolima, Lechii Gdańsk, Lecha Poznań oraz Achmatu Grozny. 

Jego ojciec Umar, również był piłkarzem i rozegrał ponad 270 meczów dla Tereka Grozny.

Statystyki kariery 
 Stan na 18 maja 2021.

Linki zewnętrzne 
  
 
 
 Zaur Sadajew na oficjalnej stronie Tereka Grozny 
 Zaur Sadajew na oficjalnej stronie Rossijskaj futbolnaj Priemjer-Ligi 

Rosyjscy piłkarze
Czeczeńscy sportowcy
Piłkarze Achmatu Grozny
Piłkarze Beitaru Jerozolima
Piłkarze Lechii Gdańsk
Piłkarze Lecha Poznań
Piłkarze MKE Ankaragücü
Urodzeni w 1989